Lwiw (ukrainisch Львів) ist der Name von:

 Lwiw, Stadt in der Westukraine (deutsch auch Lemberg)

 Lwiw (Krywyj Rih), Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Krywyj Rih
 Lwiw (Perwomajsk), Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Perwomajsk